Het huis Thopia (Albanees: Topia, Topiajt) was in de late middeleeuwen een machtige Albanese dynastie. Het maakte aanvankelijk deel uit van de adel in het Koninkrijk Albanië onder heerschappij van de Fransman Lodewijk van Navarra. Later wist prins Karl Thopia de Fransen te verdrijven uit Albanië en het Prinsdom Albanië te stichten.

De stamvader van het geslacht, Tanush Thopia, werd voor het eerst genoemd in 1329 als een van de graven van Albanië. Zijn zoons Andrea Thopia en Karl Thopia volgden hem op als heersers van centraal-Albanië. Onder Karl Thopia wist Albanië meer territoriale gebieden te veroveren. Na zijn dood werd de heerschappij verdeeld tussen zijn dochter Helena Thopia en zijn zoon Gjergj Thopia. Gjergj behield de stad Durrës, terwijl Helena  de stad Krujë behield. Nikita Thopia (gestorven 1415) was de laatste heerser van deze dynastie.

De Thopia-dynastie verdreef naast de Fransen ook de Serviërs uit het gebied, met hulp van de Muzaka-dynastie.

De Thopia's waren een rooms-katholieke dynastie.

Geschiedenis van Albanië
Thopia
Albanese adel